Вища технічна освіта в СРСР – була складовою частиною вищої освіти Союзу Радянських Соціалістичних Республік в системі народної освіти держави.

Основні типи вищої освіти: гуманітарна освіта, природничо-наукова освіта, технічна освіта.
 
Система вищої освіти СРСР включала наступні галузі освіти: геологічна, гірнича, енергетична, металургійна, машинобудівна і приладобудівна, електромашинобудівна, радіоелектронна, лісоінженерна, хіміко-технологічна, будівельна та архітектурна, геодезична, гідрометеорологічна, сільськогосподарська, транспортна, економічна, юридична, медична, фізкультурна, біологічна, фізична, механіко-математична, філософська, історична, філологічна, журналістська, педагогічна, бібліотечно-бібліографічна, мистецтвознавча, музична, театральна, художня.

Примітки 
 Шаблон:Вища технічна освіта СРСР

Посилання 
 

Вища освіта